Die Woodpecker Welsh Professional Championship 1982 war ein professionelles Snookerturnier der Saison 1982/83 zur Ermittlung des walisischen Profimeisters und ohne Einfluss auf die Weltrangliste. Das Turnier wurde vom 16. bis zum 20. Februar 1983 wie auch schon in den Vorjahren im Ebbw Vale Leisure Centre im walisischen Ebbw Vale ausgetragen. Im Finale verlor der Vorjahressieger Doug Mountjoy gegen den sechsfachen Weltmeister Ray Reardon, der mit seinem dritten Titel wieder alleiniger Rekordsieger wurde. Cliff Wilson spielte mit einem 93er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Preisgeld um genau 1.500 Pfund Sterling an, jedoch wurden gleichzeitig die Preisgelder der Viertelfinalisten stark gekürzt, sodass lediglich die besten vier Spieler davon profitierten. Erneut wurde das Turnier von der H.-P.-Bulmer-Marke Woodpecker gesponsert.

Turnierverlauf 
Wie auch schon im Vorjahr gab es acht Teilnehmer, die ab dem Viertelfinale im K.-o.-System um den Turniersieg kämpften. Dabei wurde die Viertelfinalpartien erneut im Modus Best of 11 Frames ausgetragen, während die Halbfinalspiele und das Endspiel wieder über maximal 17 Frames gingen.

Finale 
Im Finale trafen mit Ray Reardon und Doug Mountjoy die beiden Spieler aufeinander, die zu diesem Zeitpunkt mit jeweils zwei Titeln die meisten Titel bei der walisischen Profimeisterschaft gewonnen hatten. Jedoch war das Endspiel eine klare Angelegenheit: Reardon gewann ungefährdet die ersten vier Frames, ehe Mountjoy überhaupt einen Frame gewinnen konnte. Jedoch ließ sie Reardon davon nicht beeindrucken und gewann die folgenden fünf Frames zum Turniergewinn.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1983
Billardturnier in Ebbw Vale
1983